Shadow Hearts — третій студійний альбом німецького металкор-гурту Caliban.

Композиції 

 «Dark Shadows» — 1:30
 «Forsaken Horizon» — 2:53
 «Storm Of Rage» — 4:02
 «Vicious Circle» — 3:54
 «Bad Dream» — 2:58
 «The Seventh Soul» — 3:18
 «Scream From The Abyss» — 3:42
 «Detect Your Liberty» — 3:33
 «Fire Is My Witness» — 3:16
 «Between The Worlds» — 3:04
 «A Piece Of My Life» — 3:13
 «Everlasting» [Бонус-пісня] — 3:18
 «Boredo(o)m» [Бонус-пісня] — 2:43

Музичні альбоми 2003
Альбоми Caliban